38-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 22 по 29 июля 2008 года озере Карапиро близ Гамильтона.

Призёры

Распределение наград

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Австрии
2008 год в спорте